Az 1998-as kupagyőztesek Európa-kupája-döntő volt a 38. KEK-döntő. A trófeáért az angol Chelsea, és a német Stuttgart mérkőzött Stockholmban. A mérkőzést a Chelsea nyerte 1–0-ra.

Az angol csapat részt vehetett az 1998-as UEFA-szuperkupa döntőjében, amely már csak egy mérkőzésen dőlt el.

A mérkőzés

Kapcsolódó szócikkek 
 1997–1998-as UEFA-bajnokok ligája
 1997–1998-as UEFA-kupa
 1998-as UEFA-szuperkupa

Források
 
 

Kupagyőztesek Európa-kupája-döntők
Kupagyőztesekeurópakupájadöntő
A VfB Stuttgart mérkőzései